Wassenberg steht für:

 Wassenberg, Stadt im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Burg Wassenberg, Höhenburg in Wassenberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Wassenberg (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht 
 Wassenberger Prädikanten, Gruppe von Predigern

Wassenberg ist der Name folgender Personen:
 Eberhard Wassenberg, Schriftsteller im 17. Jahrhundert; siehe Der deutsche Florus
 Frank Wassenberg (* 1966), niederländischer Politiker
 Gerardus Wassenberg, Abt der Zisterzienserabtei Bornem
 Gerhard III. von Wassenberg, Graf von Geldern

Siehe auch:
 Wasenberg
 Wassberg
 Wassenbergh
 Wasserberg
 Wasserburg